Ladner steht für:

 Ladner (British Columbia), Ort in der Distriktgemeinde Delta, Kanada
 Ladner von Ladenburg, deutsches Adelsgeschlecht

Ladner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ladner (1958–2023), Schweizer Politikwissenschaftler
 Andris Ladner (* 1990), Schweizer Unihockeyspieler
 Gerhard Ladner (1911–1989), deutscher Filmarchitekt
 Gerhart B. Ladner (1905–1993), österreichisch-US-amerikanischer Mediävist und Kunsthistoriker
 Hans Ladner (1930–2001), österreichischer Bildhauer
 Johann Ladner (1707–1779), österreichischer Bildhauer
 Luca Ladner (* 1989), Schweizer Fußballspieler
 Marco Ladner (* 1998), österreichischer Freestyle-Skier
 Max Ladner (1889–1963), Schweizer Buddhist und Autor
 Pascal Ladner (1933–2021), Schweizer Historiker
 Valentin Ladner (* 1990), Schweizer Unihockeyspieler

Siehe auch:
 Ladner-Theorem